Candelo kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Candelo (ort), New South Wales, Bega Valley,

Italien 

 Candelo, Piemonte, kommun Piemonte, Provincia di Biella, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar